Galina Nikolowa ist der Name folgender Personen:

*Galina Nikolowa (Autorin) (* 1978), bulgarische Autorin
 Galina Nikolowa (Leichtathletin) (* 1994), bulgarische Leichtathletin